Stane Street est le nom de plusieurs voies romaines en Angleterre :
 entre le London Bridge et Chichester;
 entre Braughing, Hertfordshire et Colchester.